Oursler ist der Familienname folgender Personen: 

 Fulton Oursler (1893–1952), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tony Oursler (* 1957), US-amerikanischer Fotograf 
 Will Oursler (1913–1985), US-amerikanischer Schriftsteller